Papež Agapit je bilo ime več papežev:

 Papež Agapit I. (535–536)
 Papež Agapit II. (946–955)